Чемпионат Европы по фигурному катанию 1986 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило с 28 января по 2 февраля в Копенгагене (Дания). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

В 1986 году чемпионами континента стали победители чемпионата предыдущего года. У мужчин золотую медаль завоевал представитель Чехословакии Йозеф Сабовчик. У женщин победила представительница ГДР Катарина Витт. Среди пар победу одержали представители СССР Елена Валова и Олег Васильев, в танцах чемпионами Европы стали представители СССР Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.

Результаты

Мужчины 

 WD = Снялся с соревнования

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
1986 год в фигурном катании
Спорт в Дании в 1986 году
Европа
Январь 1986 года
Февраль 1986 года
Чемпионаты Европы в 1986 году
Чемпионаты Европы в Дании